Miejscowości w USA:
 Cedar Mills – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
Gminy w USA:
 Cedar Mills (ang. Cedar Mills Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker